Osorkon est le nom masculin, d'origine libyenne (mâchaouach), de plusieurs rois de la Troisième Période intermédiaire antique égyptienne.

Les Osorkon(s)

Rois 

 Osorkon l'ancien (-984 à -978) ;
  (-924 à -889) ;
  (-874 à -850) ;
  (-787 à -757) ;
  (-730 à -715).

Prêtres 

 Osorkon A, fils ou parent d', grand prêtre de Ptah sous le règne de ce dernier ;
 Osorkon B, fils de , grand prêtre d'Amon ;
 Osorkon C, grand chef des Mâ, prédécesseur de Tefnakht.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité